Yutang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yutang (socken i Kina, Guizhou), 
 Yutang (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar